Förstasida kan avse:

 Förstasida (tidning) – en tidnings första sida eller omslaget, på en tidning
 Förstasida – den webbsida man först hamnar på när man går in på en webbplats, se ingångssida